Карлос Пенья:
 Пенья, Карлос (род. 1983) — испанский футболист, полузащитник клуба «Реал Овьедо».
 Пенья, Карлос Альберто (род. 1990) — мексиканский футболист, полузащитник.